Слово пра́ви́ло в зависимости от ударения и контекста может обозначать следующее:

 Пра́вило — требование для исполнения неких условий ( на поведение) всеми участниками какого-либо действия (игры, правописания, судебного процесса, организации, учреждения), за выполнение которого предусмотрено поощрение, за невыполнение — наказание.
 Пра́вило — предопределенность связи между входным и выходным сигналом (например, правило обработки данных).
 Прави́ло — русский синоним судового руля.
 Прави́ло — алюминиевый инструмент прямой вытянутой формы длиной несколько метров для измерения плоскости. Используется в различных видах строительных работ (штукатурных, монтажных, каменных).
 Прави́ло — тренажер для коррекции функциональных биохимических нарушений опорно-двигательного аппарата.
 Прави́ло — описывает действие в рамках соблюдения принципов.
 Прáвило — термин, обозначающий действие или определённую последовательность ряда действий, обеспечивающих стабильность применения наиболее эффективного, по сравнению с ранее применяемыми, метода для достижения намеченной цели, решения поставленной задачи или выполнения определённой функции.
 Прáвило — дебютный студийный альбом российского хип-хоп-исполнителя Pharaoh.
 Правило, Василий Григорьевич (род. 1959) — российский футболист, футбольный судья.

См. также 
 Правила правописания
 Правила дорожного движения
 Правила спортивных игр:
 Правила игры в футбол
 Правила игры в снукер
 Религиозные правила
 Церковный канон
 Молитвенное правило
 Правила в телекоммуникации
 Правила создания номеров

Примечания